Шарль де Крой (; ум. ок. 1556), граф де Порсеан и Сенеген, барон де Монкорне — французский придворный.

Третий сын Анри де Кроя (ум. 1514), графа де Порсеан, и Шарлотты де Шатобриан (ум. 1509), дамы де Луаньи.

Поскольку глава дома де Крой маркиз Филипп II ван Арсхот был имперским военачальником, Франциск I жалованной грамотой от 29 октября 1526 передал Шарлю семейные владения, находившиеся во Франции — графства Порсеан и Сенеген, и баронии Монкорне и Бар-сюр-Об.

В 1536 году Шарль был дворянином Палаты короля.

Семья 
Первая жена (брачный контракт 13.05.1529) - Рене де Ла Марк, дочь Гильома де Ла Марка, сеньора де Монбазон, вдова Аме III де Сарребрюк-Коммерси. Детей не было.

Вторая жена: Франсуаза д’Амбуаз, дама де Ренель, дочь Жака д’Амбуаза, сеньора де Бюсси, и Антуанетты д’Амбуаз, вдова Рене де Клермона, сеньора де Сен-Жорж

Сын:
 Антуан II де Крой (ок. 1541—5.05.1567), принц Порсеанский. Жена (4.10.1560): Екатерина Клевская (ок. 1548—1633), графиня д’Э, принцесса де Шато-Рено, дочь Франсуа I Клевского, герцога Неверского, и Маргариты де Бурбон

Литература 
 , p. 639 
  
 , p. 28 
 Francquen Ch. J. de. Croy, pp. 11—12 // Recueil historique, généalogique, chronologique et nobiliaire des maisons et familles illustres et nobles du royaume, précédé de La généalogie historique de la maison royale des Pays-Bas, Nassau-Orange. T. I. — Bruxelles: Demanet, 1826
 , p. 573
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/champorret.htm#CharlesCroydied1536
Дом де Крой